Ахмичи () — деревня в центральной части Боснии и Герцеговины. Расположена в общине Витез в долине реки Лашва. В апреле 1993 года во время этнической чистки в долине Лашвы силы Совета обороны Хорватии (ХСО или ХВО) без разбора напали на деревню и убили около 120 мирных жителей, что известно как Резня в Ахмичи.

Населённые пункты Федерации Боснии и Герцеговины